Населённые пункты в составе районов Калужской области (от А до О)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Бабынинский

Барятинский

Боровский

Дзержинский

Думиничский

Жиздринский

Жуковский

Износковский

Кировский (город Киров и Кировский район)

Козельский

Куйбышевский

Людиновский (город Людиново и Людиновский район)

Малоярославецкий

Медынский

Мещовский

Мосальский

См. также 
 Населённые пункты Калужской области в районах (от П до Я)

Примечания 

Калужская область